Bobrowiec (Bobrovec) – szczyt w Tatrach Zachodnich
 Bobrowiec (Bobrovec) – miejscowość na Słowacji, w powiecie Liptowski Mikułasz